Аннетт Дитрт, также Дытртова (, ; родилась 7 сентября 1983 года в Ландсхуте, Германия) — немецкая, а ранее чешская фигуристка выступавшая в женском одиночном катании. Пятикратная чемпионка Германии и чемпионка Чехии 1999 года, многократная участница чемпионатов мира, Европы и других международных соревнований по фигурному катанию.

Карьера 
Аннетт Дитрт родилась в Германии в семье чешских иммигрантов. Её старшая сестра Вероника Дытртова также является фигуристкой выступавшей на международном уровне (за Чехию).

Не имея возможности пробиться в сборную Германии для выступления на международных соревнованиях Аннетт, в сезонах 1998—1999 и 1999—2000, перешла «под флаг» родины своих родителей — Чехию. Там она выступала под своей настоящей фамилией — Дытртова. Выиграла чемпионат Чехии 1999 года и выступила на чемпионат мира среди юниоров, где стала 18-й.

Затем, вернулась под флаг Германии и четыре раза подряд, с 2003 по 2006 год, выигрывала национальный чемпионат. Лучшим результатом для неё на чемпионатах Европы в этот период стало 10-е место в 2006 году, а на чемпионатах мира 15-е в 2005.

В 2006 году попыталась сменить дисциплину и начала заниматься парным катанием с партнёром Норманом Ешке (). Однако, Норман решил завершить любительскую карьеру после участия в шоу телеканала ProSieben «Dancing on Ice» (немецкая версия «Звёзд на льду») и на международном уровне они так никогда и не выступали. Аннетт Дитрт также участвовала в этом же шоу, но по окончании решила вернуться в одиночное фигурное катание.

В 2008 году на чемпионате Германии стала только третьей, однако, так как обогнавшие её Сара Хеккен и Изабель Дрешер не могли участвовать в чемпионате мира и Европы по возрасту, на турниры поехала Дитрт и стала и там и там 12-й.

В сезоне 2008—2009 Аннетт вернула себе титул национальной чемпионки. Ранее, она стала бронзовым призёром Мемориала Карла Шефера в Австрии и приняла участие в серии Гран-при, где заняла 10-е места на обоих этапах (Skate America и NHK Trophy). На чемпионате Европы 2009 года Дитрт стала 7-й. На чемпионате мира выступила неудачно, заняв 18-е место, однако, завоевала для Германии одну путёвку в женском одиночном катании на Олимпиаду в Ванкувере.

Федерация фигурного катания Германии, для отбора на Олимпийские игры-2010, установила следующую систему квалификации: спортсмены должны были набрать определённую сумму баллов на одних из первых трёх международных соревнованиях сезона в которых они участвовали. Для женского одиночного катания норматив составил 128 баллов. Аннетт, которая участвовала в серьёзных соревнованиях серии Гран-при, не смогла выполнить это условие и на Играх Германию представляла 16-летняя Сара Хеккен.

В чемпионате страны 2010 года Аннетт не участвовала, по сообщению на своём официальном сайте, из-за травмы. В дальнейшем в соревнованиях не участвовала.

Спортивные результаты

Выступления за Германию

Результаты после 2003 года 

 Дитрт не участвовала в соревнованиях сезона 2006—2007

Результаты до 2003 года

Выступления за Чехию

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999

Примечания

Ссылки 

 

Родившиеся в Ландсхуте
Фигуристы Германии
Фигуристы Чехии